Snor (haargroei), haargroei op de bovenlip
 snor (vogel), een zangvogel
 Snor (drank), een frisdrank uit de jaren 70
 De Snor, voormalig kasteel in Nederland
 een bijnaam voor politieagenten, voortkomend uit een clichébeeld van stereotiepe agenten in kinderboeken en in Hollywoodfilms